Ohrožování výchovy mládeže (dříve ohrožování mravní výchovy mládeže) je trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že:

 svádí ji k zahálčivému nebo nemravnému životu,
 umožní jí vést zahálčivý nebo nemravný život nebo
 závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší než osmnáct let,

nebo ten, kdo umožní, byť i z nedbalosti, osobě mladší než osmnáct let hru na hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry.
Taktéž podávání alkoholu a návykových látek nezletilému dítěti.

Externí odkazy 
 § 201 Ohrožování výchovy dítěte trestního zákoníku na Zákonyprolidi.cz

Trestné činy proti rodině
Sociálně-právní ochrana dětí